Świątynie pod wezwaniem MB Królowej Polski (MB ⇒ Matki Boskiej lub Matki Bożej):

 Bazylika Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym
 Bazylika konkatedralna Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli

 Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Bydgoszczy
 Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie (Arka Pana)
 Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie (ul. Kobierzyńska)
 Kościół garnizonowy Matki Boskiej Królowej Polski w Olsztynie
 Kościół Najświętszej Marii Panny w Ostrowie Wielkopolskim
 Kościół Garnizonowy w Rzeszowie
 Kościół Matki Bożej Królowej Polski i św. Maternusa w Stroniu Śląskim
 Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu
 Katedra polowa Wojska Polskiego w Warszawie
 Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Nyabyeya (Uganda)

Zobacz też 
 kościół św. Marii, MB
 Parafia Matki Bożej Królowej Polski

!